Ядро́ может означать:

Биология 
 Клеточное ядро — центральный органоид эукариотической клетки, содержащий хромосомы.
 Ядро (ботаника) — внутренняя часть плодов и семян, заключённая в твёрдую оболочку.
 Ядро (нейрофизиология) (, мн. ч. ) — скопление серого вещества в определённом участке центральной нервной системы, обеспечивающее выполнение определённых функций, например:
 вентралатеральные ядра таламуса;
 медиодорсальное ядро;
 красное ядро;
 хвостатое ядро;
 ядро одиночного пути.

Информатика 
 Ядро операционной системы — основная программа операционной системы. Обеспечивает управление аппаратной частью компьютера, распределение ресурсов, управление процессами, поддержку файловых систем, управление памятью и т. п.
 Ядро микропроцессора — часть микропроцессора, содержащая основные функциональные блоки, либо осуществляющая выполнение одного потока команд.

Математика и математическая экономика 
 Ядро в общей алгебре — множество, характеризующее отклонение гомоморфизма от изоморфизма.
 Ядро в теории категорий — категорное обобщение общеалгебраического ядра.
 Ядро в теории операторов — функция интегрального преобразования.
 Ядро в статистике — весовая функция, используемая в байесовской статистике, непараметрической статистике и теории распознавания образов.
 Ядро в экономике — множество допустимых распределений ресурсов в экономике, которые не могут быть улучшены никакой коалицией агентов.
 C-ядро, K-ядро, N-ядро — принципы оптимальности распределения выигрыша между игроками в кооперативных играх.
 Ядро в теории графов —  это понятие, описывающее поведение графа в отношении гомоморфизмов графа.

Физика 
 Атомное ядро — часть атома, имеющая положительный электрический заряд; в ней сосредоточена почти вся его масса.

 Геофизика и астрофизика
 Ядро планеты — центральная часть планеты, обладающая высокой плотностью.
 Ядро Земли — центральная, наиболее глубокая часть планеты Земля.
 Ядро кометы — твёрдая часть кометы, имеющая сравнительно небольшой размер.
 Ядро звезды — центральная область звезды, в которой идут ядерные реакции.
 Ядро галактики — область в центре галактики, малая по сравнению с её размерами.

Прочее 
 Пушечное ядро — старинный оружейный снаряд в виде шарообразного литого (первоначально каменного) тела.
 
 Семантическое ядро
 Ядро аудитории
 «Ядро» — футбольный клуб из Санкт-Петербурга.

См. также 
 Ядровая древесина — внутренняя часть древесного ствола, обычно окрашенная темнее наружных слоёв.
 Ядрышко
 Едро
 Yadro